Владимир Јарославич (; 1020—1052) је био кнез Новгорода од 1036. године до своје смрти.

Био је најстарији син великог кијевског кнеза Јарослава Мудрог и Ингигерд, кћери шведског краља Олофа Скотконунга.

Умро је 1052. године, две године пре свога оца тако да није стигао да учествује у жестокој борби за власт, односно тзв. тријумвирату који су чинила његова браћа Изјаслав, Свјатослав и Всеволод. Његов син-јединац Ростислав Владимирович је остао без земље и апанаже, те ју је изборио у Тмутаркану. Његова лоза је владала Галицијом све до 1199. године.

Родослов

Референце

Литература 
 
 

Рођени 1020.
Умрли 1052.
Руски владари
Новгородска република
Кијевска Русија
Династија Рјурикович
Владари у Европи у XI веку